Der Schach-Weltpokal 2011 (offiziell: FIDE World Cup 2011) fand vom 26. August bis 21. September in Chanty-Mansijsk, Russland, statt. Die drei Erstplatzierten – Peter Swidler, Alexander Grischtschuk und Wassyl Iwantschuk – erspielten sich das Recht, am Kandidatenturnier zur Schachweltmeisterschaft 2013 teilzunehmen. Der Führende der Setzliste, Sergei Karjakin, schied in der dritten Runde gegen Judit Polgár aus.

An dem Turnier, das im Pokal-System ausgetragen wird, nahmen 128 der besten Spieler der Welt teil.

Ergebnisse, Runden 1–4

Sektion 1

Sektion 2

Sektion 3

Sektion 4

Sektion 5

Sektion 6

Sektion 7

Sektion 8

Ergebnisse, Runden 5–7

Spiel um den dritten Platz, 16.–20. September

Finale, 16.–20. September

Weblinks 

 Offizielle Website des Schach-Weltpokals 2011 in  und Russisch
 

2011
Schachwettbewerb in Chanty-Mansijsk
Weltpokal